Sezon 1955 był siódmym sezonem DDR-Oberligi, stanowiącej pierwszy poziom rozgrywek w NRD. Ze względu na zmianę toku rozgrywek w systemie wiosna-jesień, był to sezon jednorundowy, rozegrany jesienią 1955. Nie wyłoniono wówczas mistrza kraju, jak również żaden zespół nie spadł z ligi.

Tabela

Bibliografia 
Archiwum niemieckiej piłki nożnej 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemieckiej Republice Demokratycznej
1955 w piłce nożnej